1 miejscowość w Polsce:
 Samary – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Batorz
1 miejscowość na Ukrainie:
 Samary – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie ratnowskim